Jules Van Paemel, Belgisch architect en grafisch kunstenaar
 Leo Van Paemel, Belgisch kunstschilder
 Monika van Paemel, Belgisch schrijfster
 Raymond Van Paemel, Belgisch atleet

Zie ook 
 Het gezin Van Paemel (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam